Le Centre d'expérimentation musicale est un organisme québécois impliqué dans la production de spectacles et de musique situé à Chicoutimi dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fondé en 1980, le Centre d'Expérimentation Musicale est impliqué depuis 30 ans dans diverses activités de formation, de création, de production et de diffusion toutes liées aux musiques expérimentales et d'avant-gardes.

Liens externes 
Site officiel
Carrefour culturel Saguenay—Lac-Saint-Jean

Chicoutimi
Musique expérimentale
Label de musique expérimentale
Association ou organisme lié à la musique au Québec
Culture à Saguenay (ville)